

Film
The Weakling – cortometraggio muto statunitense del 1914 diretto da Kenean Buel
The Weakling – cortometraggio muto statunitense del 1916 prodotto dalla Thanhouser Film Corporation
The Weakling – cortometraggio muto statunitense del 1924 diretto da Noel M. Smith

Musica
Weakling – gruppo musicale black metal statunitense attivo negli ultimi anni '90.